Павловце () может означать:

 Павловце-над-Угом — деревня и община в районе Михаловце Кошицкого края Словакии
 Павловце (район Вранов-над-Топлёу) — деревня на востоке Словакии района Вранов-над-Топлёу Прешовского края

См. также 

 Павловцы